Rauchpilz ist
 eine Bezeichnung für eine in typischer Form eines Hutpilzes aufsteigende Rauchsäule
 ein Name für Boviste